Буазизи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буазизи, Мохаммед (1984—2011) — тунисский торговец, совершивший самосожжение, послужившее началом массовых народных волнений в Тунисе.
 Буазизи, Риад (род. 1973) — тунисский футболист, центральный полузащитник.